Nico Smith (1929 - 19 de junho de 2010) foi um político sul-africano e proeminente opositor do apartheid.

Ativistas da África do Sul